Dit is een lijst van planetoïden 15801-15900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (15801) - || 1994 AF || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (15802) - || 1994 AT2|| 14 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (15803) Parisi || 1994 CW || 7 februari 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (15804) Yenisei || 1994 EY5|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (15805) Murakamitakehiko || 1994 GB1|| 8 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15806) Kohei || 1994 GN1|| 15 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15807) - || 1994 GV9|| 15 april 1994 || D. C. Jewitt, J. Chen
|-
| (15808) Zelter || 1994 GF10|| 3 april 1994 || F. Börngen
|-
| (15809) - || 1994 JS || 11 mei 1994 || D. C. Jewitt, J. X. Luu
|-
| (15810) Arawn || 1994 JR1|| 12 mei 1994 || M. J. Irwin, A. N. Zytkow
|-
| (15811) Nüsslein-Volhard || 1994 ND1|| 10 juli 1994 || F. Börngen
|-
| (15812) - || 1994 PZ || 14 augustus 1994 || T. Kobayashi
|-
| (15813) - || 1994 PL12|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (15814) - || 1994 PX12|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (15815) - || 1994 PY18|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (15816) - || 1994 PV39|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (15817) Lucianotesi || 1994 QC || 28 augustus 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (15818) DeVeny || 1994 RO7|| 12 september 1994 || Spacewatch
|-
| (15819) Alisterling || 1994 SN9|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (15820) - || 1994 TB || 2 oktober 1994 || D. C. Jewitt, J. Chen
|-
| (15821) Iijimatatsushi || 1994 TM2|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15822) Genefahnestock || 1994 TV15|| 8 oktober 1994 || E. F. Helin
|-
| (15823) - || 1994 UO1|| 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15824) - || 1994 WM1|| 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (15825) Capecchi || 1994 WX1|| 30 november 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (15826) - || 1994 YO || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (15827) - || 1995 AO1|| 10 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (15828) Sincheskul || 1995 BS || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (15829) - || 1995 BA1|| 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (15830) - || 1995 BW1|| 27 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (15831) - || 1995 BG3|| 29 januari 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15832) - || 1995 CB1|| 7 februari 1995 || T. Kojima
|-
| (15833) - || 1995 CL1|| 3 februari 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (15834) McBride || 1995 CT1|| 4 februari 1995 || D. J. Asher
|-
| (15835) - || 1995 DY || 21 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (15836) - || 1995 DA2|| 24 februari 1995 || J. X. Luu, D. C. Jewitt
|-
| (15837) Mariovalori || 1995 DG13|| 25 februari 1995 || M. Tombelli
|-
| (15838) Auclair || 1995 FU12|| 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (15839) - || 1995 JH1|| 5 mei 1995 || E. W. Elst
|-
| (15840) Hiroshiendou || 1995 KH1|| 31 mei 1995 || T. Okuni
|-
| (15841) Yamaguchi || 1995 OX || 27 juli 1995 || A. Nakamura
|-
| (15842) - || 1995 SX2|| 20 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15843) Comcom || 1995 SO3|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15844) - || 1995 UQ5|| 20 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15845) Bambi || 1995 UC17|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (15846) Billfyfe || 1995 UK28|| 20 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (15847) - || 1995 WA2|| 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (15848) - || 1995 YJ4|| 28 december 1995 || R. H. McNaught
|-
| (15849) Billharper || 1995 YM10|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (15850) - || 1996 AE1|| 12 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (15851) Chrisfleming || 1996 AD10|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (15852) - || 1996 BR1|| 23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (15853) Benedettafoglia || 1996 BB13|| 16 januari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (15854) Numa || 1996 CX2|| 15 februari 1996 || V. S. Casulli
|-
| (15855) Mariasalvatore || 1996 CP7|| 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (15856) Yanokoji || 1996 EL || 10 maart 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15857) Touji || 1996 EK1|| 10 maart 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (15858) Davidwoods || 1996 EK15|| 12 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (15859) - || 1996 GO18|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15860) Siráň || 1996 HO || 20 april 1996 || A. Galád, D. Kalmančok
|-
| (15861) Ispahan || 1996 HB12|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15862) - || 1996 HJ15|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15863) - || 1996 HT15|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15864) - || 1996 HQ23|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15865) - || 1996 HW25|| 20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (15866) - || 1996 KG || 16 mei 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (15867) - || 1996 NK5|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (15868) Akiyoshidai || 1996 OL || 16 juli 1996 || A. Nakamura
|-
| (15869) Tullius || 1996 PL || 8 augustus 1996 || V. S. Casulli
|-
| (15870) Obůrka || 1996 QD || 16 augustus 1996 || P. Pravec
|-
| (15871) - || 1996 QX1|| 24 augustus 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15872) - || 1996 RJ4|| 11 september 1996 || NEAT
|-
| (15873) - || 1996 TH7|| 5 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15874) - || 1996 TL66|| 9 oktober 1996 || C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu, J. Chen
|-
| (15875) - || 1996 TP66|| 11 oktober 1996 || J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. A. Trujillo
|-
| (15876) - || 1996 VO38|| 12 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (15877) - || 1996 WZ1|| 24 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15878) - || 1996 XC3|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (15879) - || 1996 XH6|| 3 december 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (15880) - || 1997 AM7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15881) - || 1997 CU || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15882) - || 1997 CF29|| 7 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (15883) - || 1997 CR29|| 3 februari 1997 || C. A. Trujillo, J. Chen, D. C. Jewitt
|-
| (15884) Maspalomas || 1997 DJ || 27 februari 1997 || N. Sato
|-
| (15885) - || 1997 EE || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15886) - || 1997 EB6|| 7 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (15887) Daveclark || 1997 ER26|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (15888) - || 1997 EE29|| 13 maart 1997 || Višnjan Observatory
|-
| (15889) Xiaoyuhe || 1997 FD4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (15890) Prachatice || 1997 GY || 3 april 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (15891) Alissazhang || 1997 GG7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (15892) - || 1997 GB14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (15893) - || 1997 GV20|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (15894) - || 1997 JA13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (15895) - || 1997 JJ15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (15896) Birkhoff || 1997 LX5|| 13 juni 1997 || P. G. Comba
|-
| (15897) Beňačková || 1997 PD3|| 10 augustus 1997 || P. Pravec
|-
| (15898) Kharasterteam || 1997 QP || 26 augustus 1997 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (15899) Silvain || 1997 RR1|| 3 september 1997 || P. Antonini
|-
| (15900) - || 1997 RK3|| 3 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten